Simone Verdi (* 12. července 1992 Broni) je italský profesionální fotbalista, který hraje na pozici ofensivního záložníka za italský prvoligový klub US Salernitana 1919, kde je na hostování z Turína FC. Je i reprezentantem Itálie.

Přestupy 

 z AC Milán do Turín FC za 1 000 000 Euro
 z Turín FC do AC Milán za 450 000 Euro
 z AC Milán do Bologna FC 1909 za 6 400 000 Euro
 z Bologna FC 1909 do SSC Neapol za 24 500 000 Euro
 z SSC Neapol do Turín FC za 22 000 000 Euro

Statistiky

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz italské ligy (2010/11)

Reprezentační 
 1× na ME U21 (2015)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 
 Profil hráče na National Football Teams.com 

Italští fotbalisté
Italští fotbaloví reprezentanti
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Torino FC
Fotbalisté Empoli FC
Fotbalisté SD Eibar
Fotbalisté Carpi FC 1909
Fotbalisté Bologna FC
Fotbalisté SSC Neapol
Narození v roce 1992
Žijící lidé
Muži
Fotbaloví útočníci
Narození 12. července